WDP — аббревиатура или обозначение:
 WDP — формат файлов.
 wDP — беспроводный вариант стандарта DisplayPort.
 Walt Disney Pictures — американская кинокомпания.
  — британская компания, производившая оборудование для пейнтбола; позже именовалась Angel Paintball Sports, затем NPF Bassetts Pole.
  — UDP-подобный протокол, работающий в сетях сотовой связи.